Wheeling (Illinois)
 Wheeling (Missouri)
 Wheeling (Virgínia de l'Oest)